Buhl (Idaho)
 Buhl (Minnesota)
 Bühl (Rastatt)
 Vilhelm Buhl
 Buhl-Lorraine
 Buhl (Alto Reno)
 Buhl (Baixo Reno)

Desambiguações de topônimos